

Изменения в новом сезоне 
В 1996 г. в чемпионате вновь поменялась система начисления очков. Теперь очки начислялись вплоть до 20го места, за победу давалось 45 очков, за 2е место — 36, за 3е — 30.

Участники

Календарь и победители

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика сезона от motorsport-archive.com

Сезоны STW